Deux tournois de water-polo, un masculin et un féminin, sont disputés du 13 juillet au  lors des championnats du monde de natation 2003 à Barcelone.

Tournoi masculin

Équipes participantes

Tour préliminaire

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Tour de Qualification

Phase finale

Plays-off

Classemant final

Tournoi féminin

Équipes participantes

Tour préliminaire

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Tour de Qualification

Phase finale

Plays-off

Matchs de classification

Classemant final

Légende 

 joués : matchs joués
 V : victoires
 N : nuls
 D : défaites
 BP : buts marqués
 BC : buts encaissés
 +/- : différence de but

2003
2003 water-polo
Natation water-polo
Natation water-polo 2003
Water-polo Monde 2003
Water-polo Monde
Sport en Espagne en 2003
2003 en Catalogne